Orestias peut faire référence à:
 Orestias, un site antique situé dans la Région de Marmara, en Turquie actuelle
 Nea Orestias, un ancien nom de la ville grecque d'Orestiáda

 en biologie
 Orestias Ridl., 1887, un genre de plantes de la famille des Orchidaceae
 Orestias Valenciennes, 1839, un genre de poissons de la famille des Cyprinodontidae
 Orestias C. & R. Felder, 1862, nom. praeocc., un synonyme de Cartea, un genre de papillons de la famille des Riodinidae

Homonymie de genre en biologie